Камарсана-де-Тера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 48 км². Население — 977 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Podréis ver el solteros y casados de hace 20 años, entre otras cosas.
 Otra página donde ver noticias del valle del Tera. Fútbol, ocio y otras cosas.
 Página no oficial de Camarzana de Tera
 Web no Oficial de Camarzana de Tera
 Página Oficial del Ayuntamiento de Camarzana
 La Junta adquiere la villa romana de Camarzana

Муниципалитеты Саморы